Алекса́ндр Ива́нович Кудряшо́в:
 Кудряшов, Александр Иванович (род. 1940) — митрополит Рижский и всея Латвии.
 Кудряшов, Александр Иванович  (1901—1962) — советский военачальник, генерал-лейтенант.